Djoher Amhis-Ouksel, femme de lettres algérienne ;
 Yasmine Amhis, physicienne franco-algérienne.